

Wydarzenia 

 Europa
 wódz wschodniorzymski Narses rozpoczął wyprawę do Italii przeciwko Ostrogotom
 w bitwie pod Edirne (Adrianopol) Słowianie pokonali armię bizantyńską

551